L'équipe cycliste Allinq Continental est une équipe cycliste néerlandaise, ayant le statut d'équipe continentale depuis en 2022.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Le tableau ci-dessous présente les classements de l'équipe sur ce circuit, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Europe Tour

UCI Oceania Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Allinq Continental Cyclingteam en 2022

Saisons précédentes

Notes et références 

Équipe cycliste aux Pays-Bas
Équipe cycliste continentale